

Personer
 Ana Diaz (1977–), en svensk låtskrivare, musikproducent och popsångerska
 Cameron Diaz, amerikansk skådespelerska
 Diaz (auktor)
 Narcisse-Virgile Diaz de la Peña (1807–1876), en spansk-fransk konstnär

Geografi

Antarktis 

 Diaz (udde), 
 Diaz (ö), 

Robotskapade Antarktisförgreningar